Weston kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 in de Verenigde Staten
 Weston (Connecticut)
 Weston (Florida)
 Weston (Georgia)
 Weston (Idaho)
 Weston (Massachusetts)
 Weston (Missouri)
 Weston (Nebraska)
 New Weston (Ohio)
 Weston (Ohio)
 Weston (Oregon)
 Weston (Texas)
 Weston (West Virginia)
 Weston (Wisconsin)
 Verenigd Koninkrijk
 Weston (Hertfordshire)
 Weston (Cheshire)
 Weston (Nottinghamshire)
 Weston (Northamptonshire)
 Weston (North Yorkshire)
 Weston (Staffordshire)
 Weston (Suffolk)

Software
 Weston (compositor), een Wayland-implementatie
 Weston (softwarebedrijf)